Un défenseur peut être un sportif jouant en défense mais aussi une sorte d'ombudsman.

Défense sportive 
 Football : Dispositifs tactiques en football : Défenseur (football) : arrière latéral, défenseur central (libéro, stoppeur) ;
 Hockey sur glace : Défenseur (hockey sur glace), Défenseur de la saison de la Ligue canadienne de hockey ;
 Handball : Le Défenseur est un joueur spécialisé dans la défense.

Défense de droits fondamentaux, droits de l'Homme 

  Organisation des Nations unies : Défenseurs des droits de l'homme.

Défense de droits spécifiques 
 France : Défenseur des enfants, Défenseur des droits.

Autres 
 Titre : Défenseur de la foi ( ), titre décerné par Léon X à Henri VIII d'Angleterre
 Super-héros : Les Défenseurs ( ) 
 Vaisseaux
 Le Défenseur, vaisseau construit en 1752 ;
 Défenseur TIE (Star Wars).